De Grand Prix-wegrace van Spanje 1991 was de vierde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1991. De race werd verreden op 12 mei 1991 op het Circuito Permanente de Jerez nabij Jerez de la Frontera, Spanje.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Zijspanklasse

1991
Spanje